Mala Vranovina je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Topusko, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 3 stanovnika te 3 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji